Моско́вское — село в Изобильненском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

География 
Село расположено на северо-западных склонах Ставропольской возвышенности.

Расстояние до краевого центра: 27 км.

Расстояние до районного центра: 20 км.

История 
В 1777—1778 годах (по другим данным 10 октября 1780 года) при крепости № 9 (Московской) Азово-Моздокской линии образовалась станица Московская Хопёрского полка Кавказского линейного казачьего войска. В 1826 году казачья станица была переселена на Кубань в станицы Барсуковскую и Невинномысскую, а на месте казаков поселены крестьяне. Также имеются сведения, что село Московское основали в 1816—1817 годах переселенцы из Курской губернии. Село входило в Ставропольский уезд Ставропольской губернии.

16-18 октября 1837 Николай I инспектировал территорию нынешнего Ставрополья. Путь его лежал через города Пятигорск и Георгиевск, станицу Александрийскую, села Сухая Падина, Александровское, Калиновское, Сергиевское, хутор Базовый, село Старомарьевское, город Ставрополь, села Верхнерусское, Московское, Донское, Безопасное, Преградное и Медвеженское.

В 1918 году на Ставрополье начался процесс коллективизации, не получивший достаточного развития из-за гражданской войны. После окончательного установления советской власти в регионе стали создаваться коммуны и артели, организуемые бывшими красноармейцами. В 1921 году в селе Московском были образованы артели им. Зиновьева и «Новый труд», в 1924 году — машинные товарищества «Группы Бедноты» и «Агроном».

Постановлением ВЦИК от 2 июня 1924 года Ставропольская губерния, с февраля того же года находившаяся в составе Юго-Восточной области, была преобразована в одноимённый округ, в который вошли 10 районов, в том числе Московский район с центром в селе Московском (с 25 марта 1929 года район стал именоваться Изобильно-Тищенским с центром в селе Изобильно-Тищенском).

По состоянию на 1925 год село Московское являлось административным центром Московского сельсовета Московского района Ставропольского округа Северо-Кавказского края (с 1937 года — Орджоникидзевский край, с 1943 года — Ставропольский край).

Согласно «Списку населённых мест Северо-Кавказского края» на 1925 год, село состояло из 1270 дворов, в которых проживал 7251 человек (3523 мужчины и 3728 женщин). В Московском имелось 3 партийных организации, начальная школа, 2 библиотеки и 14 небольших промышленных предприятий (включая 6 кузниц и 5 мельниц). По данным переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю, в селе числилось 1632 хозяйства и 8206 жителей (3906 мужчин и 4300 женщин), из которых 8120 — русские.

До 2017 года село было административным центром упразднённого Московского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 86 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Библиотека № 9
 Детский сад № 42 «Теремок»
 Средняя школа № 4
 Государственный агротехнический колледж. Открыт 28 октября  1922 года как рабоче-крестьянская школа сельской молодежи
 Уличная сеть насчитывает 33 улицы и 10 переулков.
 У восточной окраины села расположено общественное открытое кладбище площадью 100 тыс. м².

Транспорт 
Через село проходит федеральная трасса 07К-041 «Ставрополь — Ростов-на-Дону». Из Ставрополя в Московское заезжают автобусы, идущие в Ростов-на-Дону, Москву и т. д.

Религиозные и культовые сооружения 

 Храм Николая Чудотворца, . Был реконструирован в 2016 году.

Спорт 
Любительский футбольный клуб «Старт». Играет в Открытом первенстве Изобильненского района.

Памятники 
 Крепостной вал, воздвигнутый во времена завоевания Кавказа.
 Братская могила красных партизан и воинов советской армии, погибших в 1918 году.
 Братская могила 11 советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942—1943, 1959 года.
 .
 По данным «Энциклопедического словаря Ставропольского края» (2006), в окрестностях села собрано около «50 баб каменных половецких, найдены остатки древних животных: китов, южного слона, парнокопытных».

Люди, связанные с селом 

Соседко, Юлий Иванович(1939―2005) ― советский российский врач, специалист в области военной медицины и судебно-медицинской экспертизы, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы, Заслуженные врач РСФСР.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Изобильненского района